Выгор — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Выгор — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Выгор — деревня в Логойском районе Минской области.